Муй может означать:

 Муй — австралийский футболист, полузащитник клуба «Брайтон энд Хоув Альбион» и национальной сборной Австралии.
 Муй — озеро в Республике Карелии.
 Муй, иногда Муи () — китайская (кантонская) фамилия. Её севернокитайский вариант — Мэй. Известные носители:
 Муй, Анита (род. 1963) — китайская актриса и певица;
 Муй, Энн (род. 1959) — китайская актриса и певица;

Примечания